Ричард Ленски (; ) — американский эволюционный биолог. Доктор философии (1982), заслуженный профессор Университета штата Мичиган. Член Национальной АН США (2006) и Американского философского общества (2018). Макартуровский стипендиат (1996).

Биография 
Сын социолога Джерарда Ленски.
Окончил колледж Оберлин (бакалавр, 1976).
Степень доктора философии получил в 1982 году в университете Северной Каролины. Являлся постдоком в Массачусетском университете в Амхерсте. Самостоятельную карьеру начал в Калифорнийском университете в Ирвайне, а с 1991 года в Университете штата Мичиган: ныне именной заслуженный (выдающийся) профессор (Hannah Distinguished Professor) микробиологической экологии. Подготовил более 25 аспирантов и постдоков.
В 2010 году стал одним из основателей научно-технического центра по изучению действующей эволюции .

Известен своим долговременным экспериментом по эволюции бактерии E. coli, а также работами по цифровым организмам с использованием программы .

Экс-президент .
Член Американской академии искусств и наук, , EMBO, фелло Экологического общества Америки.
Член Совета НАН США (по 2022).

Среди его наград и отличий: Стипендия Гуггенхайма (1991),  (2012), NCSE Friend of Darwin Award (2017).
Удостоился почётной степени Вагенингенского университета.

См. также 
 Долговременный эксперимент по эволюции E. coli

Примечания

Литература 
 «Микрокосм». Глава из книги Карл Циммер

Ссылки 
 Richard E. Lenski Hannah Distinguished Professor Michigan State University — Страничка Ричарда Ленски на сайте Университета штата Мичиган. Здесь стоит динамический счётчик, который показывает, сколько поколений бактерий сменилось в продолжающемся эксперименте по эволюции E. coli. На 26 ноября 2010 года — 51 800 поколений.
 E. coli Long-term Experimental evolution site
 BEACON Center for the Study of Evolution in Action
 News release from Michigan State University
 The Loom : A New Step In Evolution
 Richard E. Lenski (1995) Science, Church and State. Небольшая заметка, в которой Ленски, полемизируя с антиэволюционистами, рассказывает практическом значении эволюционных исследований и необходимости их государственного финансирования.
 Richard E. Lenski (1995) Science and Religion: Vive la Différence. Выступление Ленски на конференции «Our Evolving World: Challenge to Mind and Spirit», посвящённой взаимоотношению науки и религии.
 Clune J., Misevic D., Ofria C., Lenski R.E., Elena S.F., et al. (2008) Natural Selection Fails to Optimize Mutation Rates for Long-Term Adaptation on Rugged Fitness Landscapes. PLoS Comput Biol 4(9): e1000187. doi:10.1371/journal.pcbi.1000187. HTML.

Эволюционисты
Биологи США
Члены Национальной академии наук США
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Члены EMBO
Доктора философии
Члены Американской академии микробиологии
Члены Экологического общества Америки
Стипендиаты Мак-Артура
Выпускники Оберлинского колледжа
Выпускники Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле
Преподаватели университета штата Мичиган
Стипендиаты Гуггенхайма